Tennis-Dameneinzel (Halle) der Olympischen Sommerspiele 1908.

Das Finale bestritten Gwendoline Eastlake-Smith und Alice Greene, das Eastlake-Smith in drei Sätzen gewann. Im Spiel um die Bronzemedaille gewann Märtha Adlerstråhle gegen Elsa Wallenberg mit 1:6, 6:3 und 6:2.

Ergebnisse 

 w. o. = kampfloser Einzug in nächste Runde

Weblinks 
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Tennis-Dameneinzel (Halle)
1908 (Halle)
Tennisturnier in London
Tennisturnier 1908
Sportveranstaltung im London Borough of Hammersmith and Fulham